Sezon 1966 był dwunastym sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1966 w sportach motorowych
1966
1966 w Niemieckiej Republice Demokratycznej